Топоним

 Сары-Су — село в Шелковском районе Чечни.
 Сары-Су — бывшее село в Белогорском районе Республики Крым, включённое в состав Белогорска.
 Сары-Су — река в Крыму, левая составляющая Альмы.

См. также 
 Сарысу (значения)